Без имени:
 Без имени (фильм, 1999) () — испанский фильм ужасов 1999 года.
 Без имени (фильм, 2009) () — американско-мексиканский фильм-драма 2009 года.